El nombre propio Narciso hace referencia a varios artículos:

Mitología
 Narciso, personaje  de las mitología griega y romana, transformado en flor al enamorarse de su imagen reflejada en un lago.

Botánica
 Narciso, género de plantas bulbosas, la mayoría con floración primaveral. Algunas especies de narciso son conocidas por los siguientes nombres comunes:
Narciso de Asturias
Narciso blanco
Narciso de campanilla
Narciso común
Narciso de lechuguilla
Narciso de otoño
 Anemone narcissiflora, planta herbácea cuyas flores se asemjan a los narcisos.
 Lapiedra, planta herbácea bulbosa emparentada con los narcisos.

Literatura
Narciso y Goldmundo, novela del premio Nobel alemán Hermann Hesse.
El divino Narciso, auto sacramental de Sor Juana Inés de la Cruz.
'El divino Narciso, loa que antecede al auto El divino Narciso, de Sor Juana Inés de la Cruz.
El Negro del 'Narciso',  novela escrita por Joseph Conrad.

Arte 
Narciso, último cuadro de la segunda etapa de Caravaggio.
Eco y Narciso, cuadro del pintor francés Nicolas Poussin.
Narciso, escultura de Christophe-Gabriel Allegrain exhibida en el Louvre.
Narciso, pintura de François Lemoyne expuesta en el Kunsthalle de Hamburgo.

Personas
Narciso, atleta de la antigua Roma, asesino del emperador Cómodo.
Narciso Agúndez Montaño, político mexicano, gobernador de Baja California Sur (2005-2011).
Narciso Alonso Cortés, poeta, investigador e historiador.
Narciso Aréstegui Zuzunaga, escritor, militar y político peruano.
Narciso Bassols, abogado, político e ideólogo mexicano.
Narciso Basté Basté, beato de la Iglesia católica.
Narciso Bayón, ilustrador y caricaturista argentino.
Narciso Binayán Carmona, historiador.
Narciso Busquets, actor y director de doblaje, cine y televisión.
Narciso Campero, militar y político boliviano.
Narciso Clavería (desambiguación)
Narciso Dávila, abogado y militar.
Narciso de Esténaga, obispo cristiano mártir del siglo XX.
Narciso de Gerona, obispo cristiano mártir del siglo IV.
Narciso de Jerusalén, obispo cristiano de los siglos II-III.
Narciso de la Escosura, comediógrafo español del siglo XIX.
Narciso de Vinyoles, jugador de ajedrez.
Narciso Debourg, artista venezolano.
Narciso del Valle, militar argentino.
Narciso Díaz de Escovar, poeta, narrador, dramaturgo, crítico.
Narciso Esquivel y Salazar, político costarricense.
Narciso Heredia y Begines de los Ríos, político y diplomático español.
Narciso Horacio Doval, futbolista argentino.
Narciso Ibáñez Menta, actor y director.
Narciso Ibáñez Serrador
Narciso Irureta, abogado y político chileno.
Narciso Jubany, cardenal español
Narciso López de Urriola, militar venezolano.
Narciso López (futbolista)
Narciso Mallol, abogado y político de Valencia, España.
Narciso Martínez Izquierdo
Narciso mártir, cristiano del siglo IV.
Narciso Mendoza, "el Niño Artillero".
Narciso Michavila, sociólogo especialista en análisis electoral y en Opinión Pública y Seguridad.
Narciso Mina, futbolista ecuatoriano.
Narciso Monturiol, ingeniero, político e inventor español.
Narciso Pascual Colomer, arquitecto español.
Narciso Perales, médico español falangista.
Narciso Ramón Colman, poeta y prosista en lengua guaraní.
Narciso Rodríguez, diseñador de moda.
Narciso Santa María, político mexicano.
Narciso Sentenach, historiador, crítico de arte y arqueólogo español.
Narciso Serradell, médico y compositor mexicano.
Narciso Suárez Amador, piragüista español.
Narciso Tomé, arquitecto y escultor español.
Narciso Vázquez, médico odontólogo y político.
Narciso Ventalló, jugador español de hockey sobre hierba.
Narciso Yepes, guitarrista clásico español.
Albano Narciso Pereira
Francisco Narciso de Laprida, abogado y político.
José Narciso Rovirosa Andrade, ingeniero.
Marc Narciso, ajedrecista
Pedro Narciso Arata, médico, profesor y rector universitario argentino.
Rodolfo Narciso Chavarría, marimbista y compositor de Guatemala.
Tiberio Claudio Narciso, liberto que sirvió bajo el emperador romano Claudio y descubrió el complot de Mesalina en contra de su amo.

Además
La agonía del Narciso, segundo álbum de la banda viguesa Semen Up.
Narciso negro, película inglesa de 1947.
Narciso Pena, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Starr en el estado estadounidense de Texas.
Parque Narciso Mendoza, conocido popularmente como el parque Mendoza.
Narciso Monturiol (Armada Española)